Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Rogers Cup 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 23. und 24. Juli 2016 stattfand. Es qualifizierten sich 12 Spielerinnen für das Hauptfeld.

Madison Brengle qualifizierte sich direkt für das Hauptfeld, nachdem Coco Vandeweghe verletzungsbedingt im Hauptfeld ausfiel. Sabine Lisicki erreichte kampflos ihr Zweitrundenmatch, da Jessica Pegula nicht zur Qualifikation antreten konnte, sie stand im Halbfinale der Citi Open in Washington.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Montreal